Kali hace referencia a varios artículos:

Hinduismo
 Kali, una de las diosas principales del hinduismo.
 Kali-iuga, la era del demonio Kali.

Lugares
 Kali (Guyarat), ciudad de la India en el estado de Guyarat.
 Kali (Croacia), municipio de Croacia en el condado de Zadar.

Fauna y flora
 Kali, género de peces teleósteos marinos de la familia Chiasmodontidae.
 Kali (planta), género de plantas de la familia Amaranthaceae.

Personas
 Kali (futbolista angoleño).
 Kali (cantante francés).
 Kali Uchis (cantante estadounidense).
 Kali Christ (patinadora canadiense).

Además
 Kali Linux, distribución GNU/Linux diseñada para la auditoría y seguridad informáticas.
 Eskrima, Arnis, o Kali, artes marciales filipinas basadas en el manejo de diversas armas tradicionales.
Kali, nombre tulu para el vino de palma.